Port lotniczy Jan Mayen (, , kod ICAO: ENJA) – port lotniczy zlokalizowany na wyspie Jan Mayen (terytorium Norwegii).

Porty lotnicze w Norwegii